Major Indoor Soccer League is de naam van verschillende voetbalcompetities in de Verenigde Staten.

 Major Indoor Soccer League I : voetbalcompetitie die bestond van 1978 tot 1992
 Major Indoor Soccer League II : voetbalcompetitie die bestond van 2001 tot 2008